GLP steht für:

 GermanLetsPlay, deutscher Webvideoproduzent
 Gibraltar Labour Party, Partei in Gibraltar
 Gleichmäßigkeitsprüfung, eine Disziplin aus dem Motorsport
 Globus Airlines (ICAO-Code), russische Fluggesellschaft
 Glucagon-like Peptid, Peptidhormon, siehe Glucagon-like Peptide 1
 Good Laboratory Practice, Gute Laborpraxis bei der Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln
 Grünliberale Partei, eine politische Partei in der Schweiz
 Guadeloupe, als ISO-3166-Länderkürzel
 Gulgubip Airport (IATA-Code), Flughafen von Gulgubip, Western Province (Papua-Neuguinea)

Abkürzung